A Cook-szigeteki labdarúgó-válogatott Cook-szigetek válogatottja, melyet az Cook-szigeteki labdarúgó-szövetség (Cook Islands Football Association) irányít. A szigetcsoport, a maga  fős lakosságával a FIFA egyik legkisebb tagországa.

Világbajnoki szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – nem vett részt
 1966 – nem vett részt
 1969 – nem vett részt
 1971 – első kör
 1975 – nem vett részt
 1979 – nem vett részt
 1983 – nem vett részt
 1987 – nem vett részt
 1991 – nem vett részt
 1995 – első kör
 2003 – nem vett részt
 2007 – első kör

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott